Stadion Tahti (perz. ورزشگاه تختی; Varzešgah-e Tahti) može se odnositi na:
Stadion Tahti (Abadan), stadion u Abadanu u Iranu
Stadion Tahti (Ahvaz), stadion u Ahvazu u Iranu
Stadion Tahti (Anzali), stadion u Anzaliju u Iranu
Stadion Tahti (Tabriz), stadion u Tabrizu u Iranu
Stadion Tahti (Teheran), stadion u Teheranu u Iranu